Die Liste der Naturdenkmale in Radolfzell am Bodensee nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Konstanz liegenden Stadt Radolfzell am Bodensee. In Radolfzell am Bodensee gibt es insgesamt 52 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 7 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 45 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Radolfzell am Bodensee